Суда́рушкин — имеет женскую форму Сударушкина.

 Сударушкин, Борис Михайлович (1945—2021) — писатель
 Сударушкин, Виктор Борисович (1936—1986) — театральный деятель

Сударушкина 
 Сударушкина, Виктория Викторовна (род. 1990) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в метании копья.